

История 
6 августа 1920 года газета «Советский Дон» сообщает: «Батайский отдел народного образования организовался 15 марта 1920 года. До настоящего времени он открыл кинотеатр. 13 августа местными любителями были поставлены два спектакля, один в селе Койсуг, а другой в селе Батайске, организованные ОНО».
В сарае сельскохозяйственного товарищества по адресу переулок Мостовой, дом 39 (ныне улица Куйбышева) в апреле 1920 года был открыт первый театр в Батайске, театр имени Ленина.

Для создания театра был использован деревянный сарай товарищества им. Ленина, в котором хранили сельскохозяйственную технику. Это деревянное здание с не утепленными стенами, длинной 25-30 метров, шириной 8-10 метров. Для зрителей были установлены деревянные лавки. В театре с концертами и спектаклями выступали местные любители и приезжие артисты, передвижной цирк и демонстрировались немые кинофильмы. Об актёрах театра почти ничего не известно: Сохранились лишь фотографии драмкружка учащихся школы № 1, № 7 выступавших после уроков перед зрителями. Первый заведующий ОНО Терентий Гречишкин тогда решал и вопросы культуры.
В «Истории» Павла Оноколова написано о том, что Батайску нужен был клуб. С развитием железнодорожного узла, центр перемещался ближе к вокзалу. В 30-е годы, когда Батайск получил статус города, заложили парк железнодорожников. Была построена танцплощадка. Местные композиторы — музыканты играли польки, кадрили, фокстроты на баянах, гармошках. Среди некоторых жителей Батайска известен композитор-самоучка Погорелов Григорий Васильевич. Его отец и он на всех житейских мероприятиях веселил батайчан. Таких музыкантов — любителей, одаренных по тем временам, было немало. Их творчество нигде не нашло отражения, но они остались в памяти народа.
Иван Дмитриевич Козюба играет и сейчас. Его приглашали на гулянки, посиделки, юбилеи, свадьбы. Интересно то, что он не учился ни одного дня музыке. Природа одарила музыкальными способностями и его старшего брата Виктора. Два родных человека составляли домашний ансамбль. Вечерами играли на танцплощадках железнодорожного парка, но к сожалению все прервала война.

Военные годы 
В годы великой Отечественной войны не ослабевал интерес к искусству.
Артисты драматических и музыкальных театров, филармоний и концертных групп вносили свой вклад в общее дело борьбы с врагом. Огромной популярностью пользовались фронтовые театры и концертные бригады. Рискуя жизнью, эти люди своими выступлениями доказывали, что красота искусства жива, что убить её не возможно.
Любимыми исполнителями были Лидия Русланова, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко. В архиве городского музея хранятся пластинки с 40-х годов.
И патефон, на котором можно послушать «Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч»…
В школьном музее хранятся записи тех военных лет:
«28 февраля в Доме культуры была поставлена силами учащихся ж.д. школы№ 7 под руководством преподавателя Нины Степановны Топорковой, лучшего массовика школы, постановка „ Встреча“. После окончания спектакля учащиеся исполнили несколько народных танцев, выступили с декламацией стихов и песнями».
З. С. Песоцкая вспоминает: « Далекий 1944 год. Война отступила на Запад. Страна в развалинах. В развалинах был и наш Батайск. После трудового дня, тяжелых восстановительных работ на ж.д. узле, люди охотно шли в Дом соцкультуры посмотреть выступления драматического коллектива ж.д.школы № 7. Вечером, уставшие после работы, учителя перевоплощались в артистов». Разучивали роли, декламировали стихи, исполняли патриотические песни, рисовали декорации. Активно участвовали в этой работе М. И. Спичак, З. Н. Пасько, З. С. Песоцкая, Л. В. Давыдова, П. Г. Уткин, Д. А. Пальников. Публика была внимательна, но и требовательна. Да и мы сами чувствовали большую ответственность, особенно, когда концерты были платные. Весь денежный сбор в сумме 3200 рублей дирекция школы распределила между семьями фронтовиков.
Надежда Карпенко, в годы войны была подростком, в газете « Вперед» напечатаны её воспоминания: «пели молодые батайчанки, подпевая солдатам, у которых были свои солдатские песни: „ Огонек“, „Таня“, Когда мы покидали свой любимый край» и др. Голоса у всех были хорошие, и мы часто собирались петь вместе". И ещё один эпизод помнят батайчане. На сцене кинотеатра имени Ленина «отбивал чечетку» Герой Советского Союза, летчик без обеих ног, выпускник батайской авиашколы Алексей Маресьев.

История военной песни 
В Батайске 1943 году, впервые прозвучали слова известной «Корреспондентской песни» Константина Симонова. Во втором томе дневников писателя, озаглавленном «Разные дни войны» читаем: "чтобы переломить себя в дороге стал сочинять «Корреспондентскую песню» и просочинял её всю дорогу- почти двое суток. В конце концов добрались до Батайска, где стоял штаб Южного фронта и находился фронтовой корреспондентский пункт «Красной звезды».
Вот так в пути по дороге в Батайске родилась известная песня:
От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы ни скитались мы в пыли…
Конечно же музыки М. Блантера ещё не было. Были лишь слова и поэтому впервые в Батайске К. Симонова и его друзья — журналисты напевали её на простенький «самодельный» мотив. Автор этой статьи, Карп Пашиньян, член союза журналистов, подтвердил эту информацию, связавшись с нами по телефону. К. Пашиньян раньше работал в газете «Вперед» корреспондентом. Сейчас на пенсии, живёт в г. Ростове. Обещал приехать к нам в гости. Не будь этой статьи в газете, не знали б мы, что эта песня до сих пор волнует сердца журналистов. Песни ветераны так можно сегодня назвать мелодии военной поры. Сегодняшнее поколение, читая и слушая произведения о войне, не может не заинтересовать вопрос: как среди ужасов военного времени людям удалось сберечь доброту, любовь, сострадание? Песни, постановки, созданные в годы войны, обладают ныне силой документа — прямого свидетельства непосредственного участника событий.

Дом Культуры железнодорожников 
Неподалеку от железнодорожного вокзала на месте современного клуба стояла только стена от разрушенной Никольской церкви. На добровольных началах при помощи различных организаций и населения на святом месте к началу ноября 1950 года выросло прекрасное двухэтажное здание — Клуб имени Сталина. Маленький драмкружок, который вел свою историю с 1920-х годов, получил возможность ставить свои спектакли в большом светлом зрительном зале. Первым директором был Дмитрий Антонович Гребенников. Первым спектаклем, открывшим театральный сезон в 1950 году, был «Вишневый сад» по А. П. Чехову. В репертуар драмкружка входили такие спектакли, как «Очная ставка», «Тайна Нильской богини», «На бойком месте», «Суета сует».

Помощником режиссёра была Хохлова Антонина Михайловна. В то время она работала в ДК железнодорожников заведующей библиотекой. Общительная, добрая, отзывчивая, приятная, веселая. Как называли её школьники « Библиотекарь с большой буквы». Первым руководителем духового оркестра был Тищенко Василий Маркович. Духовой оркестр приглашали на каждый городской праздник. Все участники в железнодорожной форме и фуражках темно — синего цвета, с медными трубами и серебристыми флейтами, смотрелись великолепно.

В холодные зимние вечера 1950—1960 годов в фойе на втором этаже молодежь под духовой оркестр в валенках отплясывала кадриль, вальс, польку и фокстрот. Многих батайчан с железнодорожным клубом связано много хороших воспоминаний. Сюда спешили на очередной сеанс кинофильма, встречу с артистами, танцевальные вечера и новогодние ёлки. Здесь для сотен молодоженов звучал свадебный марш Мендельсона. В 1995 году клубу присвоена 3 категория и он переименован в ДК железнодорожников.

Первая музыкальная школа 
Были времена, когда культурная жизнь Батайска ограничивалась посиделками в обществе гармониста, да кое-кто владел гитарным мастерством. А о музыкальных школах и говорить не приходилось. Но был в нашем городе энтузиаст, который мечтал о том, чтобы дети свободно могли получать музыкальное образование. А. А. Федоров первый открыл в нашем городе музыкальную школу. А началось все с друзей. Жили на улице врачи, учителя, бухгалтер… Их дети ставили домашние спектакли, на улице собирались зрители, а детям нравилось переодеваться, смешить публику.
В 1956 году на базе клуба завода ВЧМ был открыт музыкальный кружок по классу фортепиано и баяна. Его основателем стал Алексей Акинфович Федоров-талантливый музыкант, умелый администратор, хороший организатор, поставивший целью поднять культуру города и дать возможность детям раскрыть свои творческие способности. В 1958 году согласно решению № 521от 24.07.58 г. Батайского горисполкома на базе музыкального кружка была открыта первая Детская музыкальная школа.
Вторым муз.школы № 1 директором стал Аким Иванович Аваков. Благодаря ему школа начала преображаться. в 1980 году был «открыт кружок скрипачей». 1 сентября 1985 года был уволен и уехал в Ессентуки там, где и продолжил свой путь. После него школу возглавил Лиознов Леонид Евгеньевич. Сегодня директором школы стала Светлана Владимировна Карелова. Благодаря ей учащиеся стали участвовать во многих Российских и международных конкурсах, фестивалях. Сегодня на базе школы организован Международный конкурс инструментального исполнительства. Учащиеся школы составляют конкуренцию ребятам России и Зарубежья. Более 50 % преподавателей школы имеют высшую квалификационную категорию. Сегодня музыкальная школа № 1 лучшая школа дополнительного образования города Батайска.

Алла Александровна Корсунова — первая выпускница музыкальной школы № 1 и одна из первых преподавателей по классу фортепиано.
— Моя мечта была учить детей музыке, — говорит Алла Александровна. — Эта профессия вдвойне благороднее и прекраснее: работать с детьми и сеять в их души любовь к музыке. Тем более, что в то время у нас была цель — повысить культурный уровень батайчан.
Вместе со своими одноклассниками — Н. Грачевым, А. Дудкиным, К. Левченко, которые теперь стали коллегами, преподаватели восстанавливали старое здание школы, искали инструменты, подбирали музыкальные сборники, учебники для библиотеки. Сегодня ученики и учителя участвуют во всех мероприятиях города, выступают в детском доме, проводят лекции — концерты.

Кисиленко Нина Александровна — Заслуженный работник культуры.

Более 30 лет работает в системе музыкального образования. Опытный преподаватель. Её воспитанники: Ю. Попова, Е. Свикленко, К. Санду, М. Бакунина, А. Скриба являются лауреатами международных, российских, областных, городских конкурсов в Санкт — Петербурге, Иваново, Пятигорске, Азове. За многолетнюю плодотворную работу Кисиленко Нине Александровне присвоено почетное звание «Заслуженный Работник Культуры Российской Федерации».

Ансамбли Батайска 
Дубравушка

Тридцать лет хор «Дубравушка» поет для земляков. А секрет его долголетия хранит художественный руководитель Татьяна Глазко.
«Дубравушка» — это коллектив с народным колоритом. В его репертуаре народные, донские, казачьи песни, а также песни военной тематики. Хор выступает на всех городских мероприятиях и праздниках, является частым госте в доме престарелых. Во время выступления редко кто не подпевает, потому, что шумит « Дубравушка» нашей, родной, русской песней и душой.
Были и трудные времена. С 1994 года работников клуба РДВС сократили. Пришло безденежье. Татьяна Владимировна была одна и киномехаником, и ведущей дискотек, хозяйкой видеосалона. Но как и старалась заведующая, клуб закрыли, хор распался.
С 2004 года, после простоя, ДК РДВС снова начал свою работу. Его директором стала Людмила Дубинина. Художественный руководитель — Татьяна Глазко: « Сегодня у нас в хоре 16 человек. Хотелось бы, чтобы молодое поколение тоже к нам потянулось и внесло новую яркую нотку».

Калинушка

Ансамбль «Калинушка» — хоровой коллектив талантливых певцов и музыкантов, в составе которого лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Ансамбль «Калинушка» организовался в 1998 году в ж/д. клубе, затем перешли в 2008 году в ДК. Их руководителем стала Анжелика Валерьевна Попова — профессиональный преподаватель, руководитель народного хора с многолетним опытом работы в профессиональных творческих и любительских коллективах народной и фольклорной песни.
Ансамбль «Калинушка» состоит из 10 участников в возрасте от 40 до 70 лет. Вокалисты ансамбля народной песни «Калинушка» — это экс-вокалисты известного не только в нашем городе, но и в Ростовской области коллектива «Батайчанка». Ансамбль очень рад, что у них замечательный и ответственный руководитель, она является для них вдохновителем. Ансамбль исполняет песни: хоровые, шуточные, большинство исполнения песен казачьи — народные.
В их нем ансамбле иметься баянист Вячеслав Михайлович дарящий всем настроение. В.Михайлович сочинил гимн для ансамбля — «Расти калинушка». Ансамбль участвует во всех праздниках и мероприятиях сами организовывают поездки. Выступления коллектива дают возможность широкой публике насладиться настоящими казачьими песнями, плясками, побывать в той иной атмосфере. В 2011 году коллектив принял участие во Всероссийском литературно — фольклорном фестивале «Шолоховская весна» и в зональном туре Международного телевизионного фестиваля фольклорных казачьих коллективов «Покрова на дону — 2011» в Матвеевском Кургане, за что был награждён Благодарностью и Почетной грамотой. Руководитель ансамбля народной песни «Калинушка» Попова Анжелика Викторовна была награждена Благодарственным письмом Мэра города Батайска за большой личный вклад в сохранение культурного наследия города, продолжительную и безупречную работу.
Сейчас ансамбль тесно сотрудничает с Батайским Центром социального обслуживания населения, в котором дает благотворительные концерты для пожилых людей, инвалидов. На данный момент практически ни одно мероприятие не обходиться без участия ансамбля, тепло встречаемого публикой как на главных площадках города, так и в различных организациях и учреждениях. В настоящее время ансамбль народной песни «Калинушка» плодотворно работает, пополняя свой репертуар и повышая уровень исполнительного мастерства.

Культура Батайска